Биглов — фамилия (женская форма — Биглова). Носители:
 Биглов, Ильдус Фаридович (род. 1971) — футбольный судья.
 Биглов, Мухаммедакрам Мухамметжанович (1871 — 1919) — земский начальник, депутат Государственной думы II созыва от Уфимской губернии.
 Биглова, Евгения Павловна (1921—2007) — советская шахматистка.

См. также